Польови́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах деяких країн.

Польовий провулок — провулок в місті Бориспіль Київської області.
 Польовий провулок — провулок в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.
 У Києві:
 Польовий провулок.
 Польовий провулок — колишня назва Артезіанського провулку.
 Польовий провулок — колишня назва Політехнічного провулку.
 Польовий провулок — колишня назва Політехнічної вулиці.
 Польовий провулок — провулок в місті Прилуки Чернігівської області.
 В Одесі:
 1-й Польовий провулок
 2-й Польовий провулок
 Польовий провулок — провулок в місті Умань.
 Польовий провулок — провулок в місті Харків.

У Гомелі:
 Польовий 1-й провулок.
 Польовий 2-й провулок.
 Польовий 3-й провулок.

Польовий провулок — провулок в місті Арзамас.
 Польовий провулок — провулок в місті Благовєщенськ (Амурська область).
 Польовий провулок — провулок в місті Великий Новгород.
 Польовий провулок — провулок в місті Грозний.
 Польовий провулок — провулок в місті Іжевськ.
 Польовий провулок — провулок в місті Калінінград.
 Польовий провулок — провулок в місті Краснодар.
 Польовий провулок — провулок в місті Красноярськ.
 У Москві:
 1-й Польовий провулок.
 2-й Польовий провулок.
 4-й Польовий провулок.
 Польовий провулок — провулок в місті Нижньовартовськ.
 Польовий провулок — провулок в місті Новомосковськ Тульської області.
 Польовий провулок — провулок в місті Оренбург.
 Польовий провулок — провулок в місті Орськ.
 Польовий провулок — провулок в місті Петрозаводськ.
 Польовий провулок — провулок в місті Прокоп'євськ Кемеровської області.
 У Пскові:
 Польовий провулок
 Польовий 1-й провулок
 Польовий 2-й провулок
 Польовий провулок — провулок в місті Ржев Тверської області.
 В Рязані:
 1-й Польовий провулок
 2-й Польовий провулок
 4-й Польовий провулок
 5-й Польовий провулок
 7-й Польовий провулок
 Польовий провулок — провулок в місті Таганрог.
 Польовий провулок — провулок в місті Тобольськ Тюменської області.
 Польовий провулок — провулок в місті Улан-Уде.
 В Ульяновську:
 Польовий провулок
 1-й Польовий провулок
 2-й Польовий провулок
 Польовий провулок — провулок в місті Уссурійськ.
 Польовий провулок — провулок в місті Хабаровськ.

Провулки